Ashfield – miejscowość w hrabstwie Argyll and Bute (Szkocji)
 Ashfield – miejscowość w stanie Australia Zachodnia
 Ashfield – miejscowość w hrabstwie Glasgow (Szkocji)
 Ashfield – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Ashfield – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Ashfield – miasto w stanie Massachusetts (USA)
 Ashfield – dystrykt hrabstwa Nottinghamshire (Anglia)
 Ashfield – miejscowość w Nowej Południowej Walii (Australia)
 Gmina Ashfield – jednostka samorządowa w Australii
 Ashfield – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Ashfield – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Ashfield cum Thorpe – civil parish w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Ashfield – miejscowość w hrabstwie Stirling (Szkocji)
 Ashfield – miejscowość w hrabstwie Carmarthenshire (Walii)
 Ashfield Green
 Great Ashfield – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Kate Ashfield – brytyjska aktorka filmowa i telewizyjna
 Okręg wyborczy Ashfield